Пола́бы, полабские славяне (, , ) — историографический термин, принятый для обозначения большой группы западнославянских племён, населявших приблизительно с конца V века нашей эры до середины XIII века обширную территории от устья реки Лабы (Эльбы) и её притока реки Салы (Зале) на Западе, до реки Одры (Водры, Одера) на востоке, от Рудных гор на юге и до Балтийского моря на севере. Говорили на ныне вымершем полабском языке.

Таким образом, земли полабских славян охватывали восток, север и северо-запад современной Германии (ФРГ), что составляет не менее трети её территории. Полабские славяне образовывали три племенных союза: лужичане (сербы, лужичане) на юге, лютичи (вильцы, велеты) в центральных областях и ободриты (бодричи) на северо-западе. Родственными им также являлись племена поморян, проживавшие по южному побережью Балтийского моря, примерно от устья Одры до устья Вислы, до реки Нотечи на юге. Немцы вплоть до XIX века называли славян вендами. В скандинавских сагах земля полабских славян носит название Виндланда.

История полабских, или прибалтийских, славян 

Различные местные условия наложили своеобразный отпечаток на историю ободритов, лютичей и лужичан: так, например, ободриты (бодричи) благодаря соседству с франками поначалу часто действовали заодно с последними, поддерживавшими ободритских князей в их стремлении к усилению власти. У лютичей наоборот, княжеская власть была отменена, и господство перешло в руки аристократии. Лужичане, соседствовавшие с чехами, долгое время разделяли общую с ними историю.

Согласно «Баварскому географу» середины IX века, племенные союзы лютичей (вильцев) и ободритов состояли каждый из четырёх союзных племён. Четырьмя коренными племенами вильцев были: хижане (), черезпеняне (), доленчане () и ратари (); в ободритский союз входили собственно бодричи, вагры (), полабы () и варны ().

Начиная с IX или даже VIII века жизнь полабских славян протекала в упорной борьбе с постоянными попытками немецкого вторжения. Впервые попытку их завоевания предпринял Карл Великий. Поначалу, когда ещё не все соседние полабским славянам германские племена были покорены и христианизированы, зачастую они действовали заодно со славянами. Например, войско, отправленное Карлом Великим на завоевание сорбов (лужицких сербов) было уничтожено саксами, которые в то время, подобно славянам, держались язычества и боролись против христианизации и присоединения к империи Карла. С другой стороны, во время правления у франков Карла Великого ободриты воевали на его стороне против лютичей и саксов. В 844 году неудачную попытку покорить ободритов предпринял Людовик II Немецкий.

X—XIII века характеризуются частыми и кровопролитными войнами между полабскими славянами и наступающими немцами и датчанами. Эти войны сопровождаются попытками христианизации славян. В ходе этих войн те или иные земли полабских славян на некоторое время подпадают под власть немцев, затем славяне освобождаются от них и существуют независимо какое-то время, затем все повторяется снова. Зачастую славяне переходят в контрнаступление. В это время в немецких летописях зафиксированы частые ответные походы славян на земли немцев, в ходе которых они разоряют немецкие поселения, жгут города и монастыри, грабят и убивают жителей, уводят пленных. Тем не менее, захватнические войны восточно-франкского короля Генриха I Птицелова и императора Оттона I Великого после 929 года привели, в конце концов, к включению в состав немецкого феодального государства славянских земель вплоть до Одера.

В 965/966 году арабоязычный еврей-путешественник из Тортосы Ибрагим ибн Якуб, отправленный ко двору германского императора Оттона I в Магдебург, посетил также резиденцию князя бодричей Накона в Велиграде (Wiligrad), а также, возможно, крепость Зверин (Zwerin), на месте современного Шверина, оставив описание славянских городов и земель, сохранившееся в составе сочинения географа XI века аль-Бакри «Книга путей и государств».

Покорение бодричей и лютичей после победы над ними Оттона I в битве при Раксе (955) сопровождалось насильственной их христианизацией, вызывавшей стойкое сопротивление со стороны славянского нобилитета и жречества. В 983 году началось ответное Славянское восстание под предводительством князя Мстивоя, заручившегося поддержкой датского конунга Харальда Синезубого. Непосредственным толчком к восстанию стало известие о разгроме войска императора Оттона II сарацинами при Кротоне в Калабрии летом 982 года. Разрушено было немало католических храмов, захвачены епископские резиденции в Бранденбурге и Хафельберге, разгромлен монастырь в Кальбе, разорен Гамбург и осаждён Магдебург. К востоку от Эльбы, по меткому выражению германского хрониста, «не осталось и следа христианства», а повсюду восстановлено было «бесовское богослужение».

Лишь в 995 году Оттону III удалось восстановить свою власть на части славянских земель, захватив Велиград, переименованный в Мекленбург (Michelenburg). Но крепость стодорян (из племенного союза лютичей) Бранибор на месте современного Бранденбурга, захваченную королём Генрихом I Птицеловом ещё в 929 году, графу Удо III фон Штаде удалось окончательно отбить только в 1101 году.

В 1043 году при князе Готшалке из династии Наконидов, также воспользовавшегося поддержкой датчан Свена Эстридсена, образовалась Вендская держава, занимавшая побережье Балтийского моря между устьями рек Одра и Эльба, включавшая в себя племенные союзы бодричей, лютичей и поморян и просуществовавшая до 1129 года.

В августе 1135 года полабские славяне (венды) под предводительством Ратибора («Реттибура»; древнеисл. Rettiburr), совершили опустошительный набег на норвежский город Конунгахеллу (истор. провинция Бохуслен, совр. лен Вестра-Гёталанд). Согласно «Саге о Магнусе Слепом и Харальде Гилли», у захватчиков было «пять с половиной сотен вендских шнек, и на каждой шнеке было сорок четыре человека и две лошади». Город был сожжён, а крепость захвачена после упорной осады, немало жителей попало в плен, а само торговое поселение вскоре пришло в упадок и так и не возродилось.

В 1147 году последнему независимому князю Ободритской державы Никлоту удалось отразить совместный крестовый поход немецких и датских феодалов, но в 1160 году он погиб в сражении с объединённой армией саксонского герцога Генриха Льва и короля Дании Вальдемара I Великого. Сыновья Никлота Прибыслав и Вартислав пытались продолжать сопротивление, но после пленения и казни Вартислава его брат Прибыслав вынужден был креститься и признать себя вассалом саксонских герцогов, став основателем Мекленбургского дома.

Дания долгое время, до короля Вальдемара I, платила дань городу Арконе — столице племени руян, входившего в состав союза ободритов. Но в 1168 году король Вальдемар I Великий, вдохновлённый епископом Абсалоном, захватил и уничтожил Аркону. По некоторым сведениям, Вальдемар по матери был правнуком Владимира Мономаха, в честь которого и получил своё имя.

Легендарная традиция упоминает крупный торговый центр балтийских славян Винета (, ), уничтоженный датчанами в 1159 году, большинством археологов отождествляемый с современным Волином.

Приблизительно к XII—XIII векам все славянские земли Полабья вливаются в те или иные государственные немецкие образования в составе Священной Римской империи и принимают христианство по римскому образцу. После этого начинается постепенный процесс онемечивания местного населения, который продлился несколько веков осуществляемого посредством притока на земли полабских славян немецких переселенцев, благодаря законодательному укоренению немецкого языка, присвоению славянам немецких фамилий, межэтническим бракам, влиянию церкви и так далее.

Внутренняя политика полабских славян характеризовалась частыми взаимными распрями, в какой-то степени разжигаемыми и инициируемыми немцами, отсутствием постоянной, долговременной координации и организации.

Единственной частью современного немецкого населения, которая все ещё сохранила свой славянский язык и культуру являются лужичане.

В современной Германии присутствует большое количество славянских топонимов. Также от полабских славян сохранилось множество славянских фамилий. К примеру, славянскими по происхождению являются многие немецкие фамилии, оканчивающиеся на «-ow» («-ов»), например Буссов, Бюлов, Вирхов, Геншов, Грабов, Канцов, Карпцов, Модров, Прохнов, Ренинов, Реннов, Репков, Руссов, Тресков и др.

История изучения 

Систематическое изучение археологических памятников полабских славян стало возможным лишь после Второй мировой войны, на волне денацификации Германии, причём преимущественно исследователями из ГДР. Так, известный археолог Эвальд Шульдт, директор доисторического отделения Шверинского Земельного исторического музея, совместно с профессором Вильгельмом Унверцагтом из Немецкой Академии Наук в Восточном Берлине, исследовали в 1950—1953 годах остатки ободритских поселений в окрестностях города Шверина (слав. Зверин), крепостной вал на острове в озере Teterower, в 1959 году — замок Липень (Liepen), близ города Росток, в 1956—1961 годах — замки-поселения близ городка Любхин (Lübchin), в 1962 году — замок близ Сукова (Sukow), в 1963—1965 годах — валы замков близ деревень Nieköhr и Валькен (Walken), в окрестностях города Тетеров (Teterow) в районе Гюстров.

В 1969—1971 годах началось планомерное археологическое исследование культового центра руян Аркона на острове Рюген, позволившее выявить культурные слои начиная с IX века.

В 1970—1990-е годы археологами были тщательно исследованы и частично реконструированы славянские центры Славенбург (Slawenburg), расположенный у села Раддуш (Raddusch) в Дольной Лужице (Niederlausitz), Бранденбург, близ города Фридрихсруэ в районе Пархим, крепость и культовый центр Гросс-Раден (Gross Raden) под Шверином (земля Мекленбург-Передняя Померания) и пр. Раскопки в Гросс-Радене позволили получить определённое представление о западнославянском храмовом зодчестве X—XII веках.

В 1987 году правительством земли Мекленбург-Передняя Померания на месте раскопанной крепости Радоним (, Гросс-Раден) было начато строительство музея древнеславянской архитектуры (). На территории музея, согласно материалам археологических раскопок славянского поселения IX—X вв., были детально воссозданы крепостные укрепления, языческий храм и жилой посад.

Описание полабских славян, оставленные современниками 
 Титмар Мерзебургский (ранее 1018 года), «Хроника»:

 Географ Адам Бременский (ок. 1066 г.), «Деяния священников Гамбургской церкви»:

 Гельмольд фон Бозау (вторая пол. XII века), «Славянская хроника», в частности, сообщает:

 Гельмольд фон Бозау (XII в.) также описывает, что когда на пиру славяне чествовали злого бога Чернобога, то при обносе гостей чашею каждый произносил проклятия, а не слова благословения:

 Саксон Грамматик (нач. XIII в.) пишет:

 Снорри Стурлусон (XIII в.), красочно описывая разорение полабскими славянами Конунгахеллы в 1135 году, наделяет «язычников» резко отрицательными чертами, упирая на их вероломство:

В художественной литературе 
 Русский поэт и писатель А. К. Толстой посвятил балтийским славянам романтическую балладу «Боривой» (1870), в основе сюжета которой — вымышленный совместный морской поход ободритов и руян 1147 года, якобы предпринятый последними в ответ на инспирированный католической церковью «Вендский крестовый поход».
 Борьбе балтийских славян с немецкими завоевателями посвящены повести деятеля русского неоязыческого движения Селидора (А. К. Белова) «Аркона» (2003) и «Гривна Святовита» (2006).

См. также 

 Славянская топонимика Германии
 Лужичане
 Поморяне
 Ободриты
 Венды
 Вендская держава
 Лютичи
 Руяне
 Рюген
 Аркона
 Вендский крестовый поход
 Винета

Примечания

Литература 
 
 Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники / Пер. с лат. И. В. Дьяконова, Л. В. Разумовской. — М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. — 584 с. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-201-6.
 
 
 
  Переиздания:
 Гильфердинг А. Ф. Когда Европа была нашей. История балтийских славян — М.: ЭКСМО, 2010. — 320 c. — (Древняя Русь).
 Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. — М.: Русская панорама, Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2013. — 704 с. — (Возвращенное наследие: памятники исторической мысли). — ISBN 978-5-93165-227-6.
 Егоров Д. Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. : В 2-х тт. — М.: Москов. худож. печатня, 1915. — 567; XI + 614; XXVII с.
 Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях / Пер. с лат., исслед. и коммент. А. С. Досаева и О. В. Кутарева. — СПб.: ИД «Дмитрий Буланин», 2021. — 912 с. — ISBN 978-5-86007-970-0.
 Иванова-Бучатская Ю. В. PLATTES LAND: Символы Северной Германии (славяно-германский этнокультурный синтез в междуречье Эльбы и Одера). : Наука, 2006.
 Котляревский А. А. «Юридические древности П. славян» и «Сказания об Оттоне Бамбергском» (1874)
 Лебедев Н. «Последняя борьба балтийских славян против онемечения» (во 2-й части — обзор источников)
 Павинский А. И. Полабские славяне в борьбе с немцами. VIII—XII вв. — М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. — 178 с. — (Академия фундаментальных исследований: история). — ISBN 978-5-397-04989-4 (Ориг. изд.: СПб., 1871).
 Первольф И. И. «Германизация балтийских славян» (СПб., 1876)
 Успенский Ф. И. Первые славянские монархии на Северо-Западе. — М.: Вече, 2019. — 384 с. — (Славянский мир). — ISBN 978-5-4484-1090-1.
 Херрман Йоахим. Ободриты, лютичи, руяне  / Пер. с нем. Г. С. Лебедева // Славяне и скандинавы: Сб. / Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — С. 338—359.
 Шафарик П. «Славянские древности» (т. II, кн. III. рус. пер. Москва, 1848)
 
 Bogusławski a Hórnik, «Historija serbskeho naroda» (1884)
 Giesebrecht L., «Wendische Geschichten» (Берл., 1843)
 Siemawski, «Pogląd na dzieje słowian zachodno-połniocnych» (1881)
 Labuda Gerard. «Historia Kaszubów w dziejach Pomorza», t. 1 Czasy średniowieczne, Гданьск, 2006.

Ссылки 
 Полабские славяне